Barthélemy Linck (père),  dessinateur et vitrailliste suisse ;
 Barthélemy Linck (fils),  vitrailliste du XVIIe siècle, file du précédent ;
 Heinrich Linck (1638-1717), pharmacien et collectionneur allemand, fondateur du cabinet de curiosités de la famille Linck à Leipzig ;
 Jean-Antoine Linck (1766-1843), peintre et dessinateur genevois ;
 Johann Heinrich Linck l'Ancien (1674-1734), pharmacien, collectionneur et naturaliste allemand, fils de Heinrich Linck ;
 Johann Heinrich Linck le Jeune (1734-1807), pharmacien, collectionneur et naturaliste allemand, fils de Johann Heinrich Linck l'Ancien ;
 Lorentz Linck,  vitrailliste du XVIIe siècle d'origine suisse, fils de Barthélemy père.

Voir aussi